Bahnhofsiedlung heißen folgende geographischen Objekte:
 Bahnhofsiedlung (Ubstadt-Weiher), Ortsteil der Gemeinde Ubstadt-Weiher im Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg

 Bahnhofsiedlung (Gemeinde Lavamünd), Ortslage von Lavamünd-Pfarrdorf, Bezirk Wolfsberg, Kärnten
 Bahnhofsiedlung (Gemeinde Fels), Ortsteil von Fels am Wagram, Bezirk Tulln, Niederösterreich
 Bahnhofsiedlung (Gemeinde Inzersdorf-Getzersdorf), Ortslage von Getzersdorf, Bezirk St. Pölten-Land, Niederösterreich
 Bahnhofsiedlung (Gemeinde Lassee), Ortslage von Lassee, Bezirk Gänserndorf, Niederösterreich
 Bahnhofsiedlung (Gemeinde Statzendorf), Ortslage von Statzendorf, Bezirk St. Pölten-Land, Niederösterreich
 Bahnhofsiedlung (Gemeinde St. Pölten), Ortslage von Pottenbrunn, Stadt St. Pölten, Niederösterreich
 Bahnhofsiedlung (Gemeinde Losenstein), Ortslage von Losenstein, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich
 Bahnhofsiedlung (Gemeinde Luftenberg), Ortslage von Luftenberg an der Donau, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Bahnhofsiedlung (Gemeinde Terfens), Ortslage von Vomperbach, im Teil von Terfens, Bezirk Schwaz, Tirol
 Bahnhofsiedlung (Wien),  Ortslage von Breitenlee, 22. Wiener Gemeindebezirks Donaustadt 

Siehe auch:
 Bahnhofssiedlung
 Bahnsiedlung
 Eisenbahnersiedlung